Norrbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrbådan, Malax, Österbotten, 
 Norrbådan, Nagu, Åboland,

Se även
Norsbådan
Norkbådan
Söderbådan

Robotskapade Finlandförgreningar